ПУНПИ — Японский хип-хоп МС,композитор, диджей,Певец,Звукорежиссёр. Его одноклассники в школьные годы, ГАППЕР и его брат S.L.A.C.K. Он также работал хип-хоп подразделением «PSG», состоящим из трехчеловек (5лак) и диджейского дуэта «Itabashi Brothers» с местным другом Харадзимой «Додо» Сорёси. Его женой стала Саяка Акияма, бывшая актриса AKB48.

Биография 
В 1993 году, когда он учился в четвёртом классе начальной школы, он переехал из Бункё-Ку, Токио, в Итабаси-Ку по семейным обстоятельствам.

В 2002 году он сформировал хип-хоп подразделение itabashi recording club. впоследствии подразделение исчезло естественным путём.

В 2006 году он выиграл ТУРНИР ULTIMATE MC BATTLE 2006 в Токио.

В 2007 году его младший брат S.L.A. .C.K. в хип-хоп подразделении «P&G», образованном с GAPPER. Присоединился к ПСГ и сформировал ПСЖ. Продюсировал все альбомы других артистов впервые на проданном вручную альбоме Катомайры «30-way Lamentation KISS».

9 августа 2009 года он выиграл AKAI PROFESSIONAL PRESENTS SAMPLER BATTLEGOLDFINGER’s KITCHEN 2009. 9 октября PSG выпустили свой дебютный альбом David. Фильм был высоко оценён KREVA, ZEEBRA, Bach Logic и различными другими музыкальными СМИ, включая bounce, riddim, FLOOR net и Amebreak.

20 августа 2010 года состоялся ремикс на песню «Summer Symphony» Кейки Согабе (Sunny Day Service) "Summer Symphony ver.2 (feat. ПСЖ) как ПСЖ. Он будет выпущен как 12-синхленый. 10 сентября он спродюсировал четыре песни и принял участие в 1-м «ESCALATE» RAU DEF, которому в то время было 20 лет, и в качестве общего продюсера. 20 ноября компания анонсировала свойпервый MIX CD mixed Bizness, ограниченный 1000 копиями, и сразу же распроданные. 31 декабря 2010 года он был выбран первым в награде BEST PRODUCERS 2010 от Amebreak, хип-хоп медиа компании.

30 июня 2011 года вышел 2-й MIX CD «BIRTHDAY BASH MIX». 27 декабря на интернет-радиостанции Block.fm стартует его программа «Block.fm Bizness».

14 мая 2012 года закончилась его программа «Mixxed Bizness», которая транслировалась на Block.fm со всеми шестью трансляциями. 15 сентября 2000 года был выпущен 3-й MIX CD MOVIE ON THE SUNDAY ограниченным тиражом в 2000 копий исразу же был распродан. Эта работа также была представлена известными художниками, такими как KREVA, как одна из лучших в году.

18 апреля 2015 года 7-дюймовый сингл «Last Dance (We are TANAKA.)» был выпущен ограниченным тиражом в 500 копий, чтобы соответствовать дню магазина пластинок. 29 июля он спродюсировал пять песен для 9-го альбома RHYMEISTER Bitter,Sweet & Beautiful и две для участия. Он также участвовал в KING OF STAGE VOL.12 Bitter, Sweet & Beautiful Release Tour 2015, проходившем в том же году. 25 сентября он присоединился к американскому комиксу DC Comics «LOBO Portrait of a Bastich» в качестве руководителя перевода. 14 октября он спродюсировал одну песню для 1-го альбома THA BOSS(THA BLUEHERB) «IN THE NAME OF HIPHOP». 11 ноября он спродюсировал шесть песен для 3-го альбома RAU DEF ESCALATE II, две для участия, и участвовал в качестве общего продюсера, а также в предыдущей работе. 20 декабря в рамках «Yuzo Kayama Remix Project» "Come to My Wife 2015 (feat. PUNPEE) былвыпущен в 12 дюймах. Он был распродан сразу.

11 января 2016 года собственная программа Block.fm Mixed Bizness будет возрождена как «Mixxed Bizness (но что важно, так это будущее 2015 года)» в SUMRITimes. На этот раз она транслировалась для трансляции разговоров, новостного уголка и ботто (нераскрытого) источника звука вместо DJ MIX, как раньше. 9 декабря он появился с рэпером KOHH на давнем онлайн-мероприятии любимого певца Хикару Утады In HisHis 30sи исполнил перед ним диджейскую игру. 19 декабря я отвечал за авторский надзор за второй серией американского комикса LOBO «BATMAN LOBO / LOBO ACTIVITY: HOLIDAY HELL».

11 января 2017 года сингл Утады Хикару 2002 года «Hikaru» был ремикширован PUNPEE, и он стал вторым по величине японским артистом в американском чарте Itunes. Песня используется в качестве основной песни для Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, игрового программного обеспечения playstation 4. 2 августа он появился на «2017 FNS 2017 FNS 2017 Summer Festival», транслировавшемся в прямом эфире на Fuji TV, и исполнил "Bride Come 2015"с Юдзо Каямой. 23 августа, в преддверии выхода своего первого альбома, tsutaya выпустили лимитированную прокатную версию RENTAL’S. «Hero(Trailer)» также была включена из 1-го альбома, в то время как в основном существующие песни. 4 октября он выпустил свой первый сольный альбом MODERNTIMES. Наряду с этим, релизный тур «The „Journey into Mystery“ Tour» был проведён в шести местах по всей стране, включая дополнительные выступления.

10 апреля 2020 года общенациональный тур Zepp one-man «Seasons Greetings’20 ~Sofa Kingdom Tour~», который должен был состояться в мае, был перенесён на январь следующего года из-за последствий распространенияcovid-19 . В октябре того же года было объявлено о повторном переносе всех выступлений.

13 июля 2021 года было объявлено, что Seasons Greetings '20 — Sofa Kingdom Tour будет отменён.

Люди/Эпизоды

Персоналии:Префектура Токио
Википедия:Биографии современников